Feuereck ist der Ortsname von
 Feuereck (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Feuereck (Niedertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Feuereck ist der Name folgender Berge
 Feuereck (Rabenkopf), 1407 m, bei Kochel am See in den Kocheler Bergen, Bayern